Теорема о гномоне — это геометрическая теорема. Она утверждает, что два параллелограмма в гномоне имеют равную площадь.

Формулировка 

Дан параллелограмм , на диагонали  отмечена точка . Прямая, параллельная  и проходящая через точку , пересекает сторону  в точке , а сторону  — в точке . Прямая, параллельная  и проходящая через точку , пересекает сторону  в точке , а сторону  — в точке . Теорема о гномоне утверждает, что у параллелограммов  и  равная площадь. 

Гномон — это название L-образной фигуры, в данном примере гномоном является фигура . Параллелограммы равной, согласно теореме, площади, называются «дополнениями» () гномона.

Доказательство 
Для доказательства теоремы рассматриваются площадь самого большого параллелограмма () и двух внутренних параллелограммов, внутри которых находится диагональ  (это параллелограммы  и ). Во-первых, по свойству параллелограмма диагонали делят параллелограмм на два треугольника равной площади.  Во-вторых, разница площади самого большого параллелограмма и двух параллелограммов, внутри которых находится диагональ — это и есть площадь двух дополнений гномона (на рисунке дополнения гномона выделены зелёным и красным).  Отсюда следует:

Связанные утверждения и обобщения 

Теорема о гномоне используется для того, чтобы построить новый параллелограмм или прямоугольник равной площади с помощью циркуля и линейки.  Также она позволяет дать геометрическую интерпретацию деления, что позволяет перевести геометрические задачи в алгебраические. Так, если даны длины двух отрезков, можно построить третий, равный частному данных отрезков. Ещё один способ применения теоремы — разделение отрезка точкой точно в таком же отношении, как разделён данный отрезок (см. чертёж).  

Аналогичное утверждение может быть сделано в пространстве.  В этом случае даётся точка на пространственной диагонали параллелепипеда и вместо двух параллельных прямых появляются три плоскости. Три плоскости разделяют параллелепипед на восемь меньших параллелепипедов, две плоскости находятся рядом с диагональю. Три параллепипеда здесь играют роль дополнений, они имеют равный объём.

История 
Теорема о гномоне описана в «Началах» Евклида (приблизительно в 300 год до н. э.), с её помощью в книге доказываются и другие теоремы. Теорема описана под номером 43 в первой книге «Начал», причём Евклид не использовал для описания чертежа термин «гномон»  Он будет введён во второй книге «Начал». С помощью гномона Евклид доказывает и другие теоремы, например, №6 в книге II, №29 в книге VI и теоремы 1, 2, 3 и 4 в книге XIII.

Литература

Ссылки 

 David E. Joyce Теорема о гномоне mathcs.clarku.edu
 David E. Joyce Определение гномона в «Началах» Евклида mathcs.clarku.edu

Примечания 

Теоремы геометрии
Евклидова геометрия
Страницы с непроверенными переводами